Radikale Venstre () o el Partit Socioliberal Danés és un partit polític danès, abans conegut com a Det Radikale Venstre (). El líder del partit és Martin Lidegaard, i el portaveu, Mikkel Irminger Sarbo. A les eleccions legislatives daneses de 2005 va obtenir un bon resultat (9,2% i 17 escons), però a les eleccions de 2007 va perdre la meitat i romandre a l'oposició.

El seu programa és inspirat en el programa Det kreative Danmark: oposició a les normes estatals sobre immigració, i demana l'abolició de la regla dels 24 anys (edat mínima per tal que una estrangera es pugui casar al país, per tal d'evitar matrimonis forçats), educació basada en la llibertat creativa del professor i desenvolupament de la creativitat de l'alumne, i normativa impositiva que defensi el medi ambient. Políticament se situa al centre, tot i que ha col·laborat sovint amb els Socialdemòcrates.

El 2007 va rebre crítiques per dependre massa dels socialdemòcrates, i Naser Khader i Anders Samuelsen els deixaren per a formar la Ny Alliance amb la conservadora Gitte Seeberg. El 6 gener 2009 Simon Emil Ammitzboll deixà el partit per a fundar el Borgerligt Centrum. Després de les eleccions de 2007 es va plantejar col·laborar amb el govern de centredreta, però la portaveu ho va rebutjar.

Referències

Enllaços externs 

 Det Radikale Venstre  web oficial 
 radikale.net web comunitària oberta
 
  Web de les joventuts del partit

Partits polítics de Dinamarca
Partits polítics liberals